Afram bezeichnet:

 Afram, Fluss in Ghana

 Afram (Gemeinde Wildon), Ortschaft von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark